Орфографии национальных языков Сенегала — серия декретов, выпущенных властями Республики Сенегал 21 октября 2005 года, закрепляющая алфавиты и орфографии 14 языков народов этой страны. Принятые декреты относятся к языкам балант, басари, бедик, волоф, диола, мандинка, мандьяк, манкань, ноон, сафен, серер, сонинке, фула и хассания.

 Алфавит балант: A a, B b, Ɓ ɓ, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, T t, Ŧ ŧ, U u, W w, Y y.

 Алфавит басари: A a, B b, Ɓ ɓ, C c, D d, Ɗ ɗ, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, P p, R r, S s, T t, U u, W w, Y y, Ƴ ƴ, ʼ.

 Алфавит бедик: A a, B b, Ɓ ɓ, C c, D d, Ɗ ɗ, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, Ŝ ŝ, T t, U u, W w, Y y, Ƴ ƴ.

 Алфавит волоф: A a, B b, C c, D d, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, W w, X x, Y y.

 Алфавит диола: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, T t, U u, W w, Y y.

 Алфавит мандинка: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, T t, U u, W w, Y y.

 Алфавит мандьяк: A a, B b, C c, D d, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, Ŝ ŝ, T t, Ƭ ƭ, U u, W w, Y y, Z z.

 Алфавит манкань: A a, B b, C c, D d, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, Ş ş, T t, Ŧ ŧ, Ƭ ƭ, U u, W w, Y y.

 Алфавит ноон: A a, B b, Ɓ ɓ, C c, D d, Ɗ ɗ, E e, Ë ë, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, T t, U u, W w, Y y, Ƴ ƴ, ʼ.

 Алфавит сафен: A a, B b, Ɓ ɓ, C c, D d, Ɗ ɗ, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, R r, S s, T t, U u, W w, Y y, Ƴ ƴ, ’.

 Алфавит серер: A a, B b, Ɓ ɓ, C c, Ƈ ƈ, D d, Ɗ ɗ, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, Ƥ ƥ, Q q, R r, S s, T t, Ƭ ƭ, U u, W w, X x, Y y, Ƴ ƴ, ’.

 Алфавит сонинке: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ŋ ŋ, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, W w, X x, Y y.

 Алфавит фула: A a, B b, Ɓ ɓ, D d, Ɗ ɗ, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, Ñ ñ, N n, Ŋ ŋ, O o, P p,R r, S s, T t, U u, W w, Y y, Ƴ ƴ, ʼ.

 Алфавит хассания: A a, B b, C c, D d, Ḍ ḍ, E e, Ë ë, F f, G g, H h, H̱ ẖ, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, Q q, R r, S s, Ṣ ṣ, Ŝ ŝ, T t, Ṭ ṭ, Ŧ ŧ, U u, V v, W w, X x, Ẋ ẋ, Y y, Z z, Ż ż, Ẓ ẓ, ʼ.

Также дирекцией по развитию национальных языков Сенегала (Directíon de la Promotion des Langues Nationales (DPLN)) была разработана система записи ряда языков арабским письмом:

Примечания 

Языки Сенегала
Письменности на основе арабского алфавита
Сенегал